Die Saison 2016/17 war die 42. Spielzeit der Svenska Hockeyligan. Die Hauptrunde begann am 17. September 2016 und endete am 7. März 2017. Die darauffolgenden Play-offs fanden im März und April 2017 statt. Es ist die vierte Spielzeit seit dem Namenswechsel von Elitserien zu Svenska Hockeyligan. Der Vorjahresabsteiger MODO Hockey wurde durch den Rückkehrer Leksands IF ersetzt. Schwedischer Meister wurde HV71, die zum fünften Mal den Titel gewannen und im Play-off Finale den Brynäs IF mit 4:3-Siegen bezwang. Derweil stieg der Leksands IF sofort wieder in die HockeyAllsvenskan ab.

Teilnehmer

Hauptrunde

Modus 
Die 14 Vereine spielten eine Doppelrunde mit 52 Spielen je Klub aus. Die besten sechs Mannschaften qualifizierten sich direkt für das Play-Off-Viertelfinale, die Mannschaften auf den Plätzen 7 bis 10 spielen in Best-of-Three-Serien zwei weitere Play-Off-Teilnehmer aus. Die weiteren Play-Offs-Serien wurden im Modus Best of Seven gespielt.

Für einen Sieg in der regulären Spielzeit erhält jede Mannschaft drei Punkte. Bei Toregleichheit nach der regulären Spielzeit wird eine Verlängerung ausgetragen, in der der Sieger zwei Punkte, der Verlierer einen Punkt erhält. Im Anschluss an ein Unentschieden gibt es nach der fünfminütigen Verlängerung ein Shootout. Jedes Team hat zunächst drei Schützen, anschließend geht es bei Unentschieden per K.O.-System weiter. Für eine Niederlage in regulären Spielzeit gibt es keine Punkte.

Für die Mannschaften auf den Plätzen elf und zwölf ist die Saison nach der Hauptrunde beendet, währenddessen die zwei Rangletzten gegen die beiden Vertreter aus der zweitklassigen HockeyAllsvenskan in der Relegation um ihren Platz in der Liga spielen.

Tabelle 

Legende: Sp = Spiele, S = Siege, N = Niederlagen, SNV = Siege nach Verlängerung, NNV = Niederlage nach Verlängerung, TVH = Torverhältnis, M = Vorjahresmeister, A = Aufsteiger aus der HockeyAllsvenskan;
Erläuterungen: , , ,

Beste Scorer 

Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, +/– = Plus/Minus, SM = Strafminuten; Fett:  Bestwert

1 Zum Vergleich: Spieler mit dem besten Plus/Minus-Wert
2 Zum Vergleich: Spieler mit den meisten Strafminuten
(Stand: Saisonende 2016/17)

Beste Torhüter 

(Torhüter, die mindestens 40 % der Gesamtspielzeit ihrer Mannschaft absolvierten)
Abkürzungen:  Sp = Spiele, Min = Eiszeit (in Minuten), GT = Gegentore, Sv% = gehaltene Schüsse (in %), GTS = Gegentorschnitt, SO = Shutouts; Fett:  Bestwert

(Stand: Saisonende 2016/17)

Play-offs

Modus 
Die besten sechs Mannschaften qualifizieren sich direkt für das Play-Off-Viertelfinale, die Mannschaften auf den Plätzen 7 bis 10 spielen in Best-of-Three-Serien zwei weitere Play-Off-Teilnehmer aus. Außerdem dürfen sich, im Gegensatz zur Vorsaison, die vier bestplatzierten Teams ihre Gegner im Viertelfinale nicht mehr auswählen. Stattdessen wird der Erste der Hauptrunde auf den schlechter  platzierten Gewinner der Best-of-Three-Serien treffen, der Zweitplatzierte spielt gegen den besser platzierten Gewinner, der Dritte duelliert sich mit dem Sechsten und der Vierte tritt gegen den Fünften an.

Qualifikation 
Die Qualifikationsspiele wurden im Modus Best-of-Three ausgetragen.

HR = Hauptrunde

Play-off-Baum 
Ab dem Viertelfinale werden die Play-offs im Best-of-Seven-Modus ausgetragen. In jeder Runde spielt die am besten platzierte Mannschaft der Hauptrunde gegen die jeweils am schlechtesten platzierte Mannschaft.

Viertelfinale

Halbfinale

Finale

Beste Scorer 
Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, +/– = Plus/Minus, SM = Strafminuten; Fett:  Bestwert

1 Zum Vergleich: Spieler mit dem besten Plus/Minus-Wert
(Stand: Ende der Play-offs 2016/17)

Beste Torhüter 
(Torhüter, die mindestens 40 % der Gesamtspielzeit ihrer Mannschaft absolvierten)
Abkürzungen:  Sp = Spiele, Min = Eiszeit (in Minuten), GT = Gegentore, Sv% = gehaltene Schüsse (in %), GTS = Gegentorschnitt, SO = Shutouts; Fett:  Bestwert

(Stand: Ende der Play-offs 2016/17)

Kader des Schwedischen Meisters

Relegation 
Der Gewinner der jeweiligen Serie qualifizierte sich für die kommende Saison der Svenska Hockeyligan. Die Begegnungen fanden vom 22. März bis zum 1. April 2017 statt. Während der Hauptrundenletzte Leksands IF nach einer Saison wieder abstieg, sicherte sich der Rögle BK den Klassenverbleib. Der Mora IK kehrt dagegen nach zehnjähriger Abstinenz in die schwedische Eliteklasse zurück.

Auszeichnungen 
 Guldpucken (bester schwedischer Spieler) – Joakim Lindström, Skellefteå AIK
 Guldhjälmen (Most Valuable Player) – ausstehend
 Honkens trofé (bester Torhüter) – Oscar Alsenfelt, Malmö Redhawks
 Håkan Loob Trophy (bester Torjäger) – Kevin Clark, Brynäs IF
 Årets nykomling – Andreas Borgman, HV71
 Salming Trophy (bester Verteidiger) – Henrik Tömmernes, Frölunda HC
 Stefan Liv Memorial Trophy (MVP der Play-offs) – Simon Önerud, HV71
 Guldpipa (bester Schiedsrichter) – Mikael Nord

Einzelnachweise 

SHL-Saison
Eishockeysaison 2016/17